Eugen Kvaternik ist der Name folgender Personen:

* Eugen Kvaternik (1825–1871), kroatischer Politiker
 Eugen Dido Kvaternik (1910–1962), kroatischer Generalleutnant

Siehe auch:
 Truppenübungsplatz „Eugen Kvaternik“, Truppenübungsplatz in Kroatien
 Slavko Kvaternik (1878–1947), kroatischer Marschall des NDH